Benjamin Dolbecq est un joueur de kayak-polo international français, né le .

Il participe en 2008 au championnat de France N1 dans l'équipe de Pont d'Ouilly.

Sélections 

 Sélections en équipe de France espoir
 Championnats du monde 2008 : Médaille d'argent

Références

Voir aussi 

 Équipe de France de kayak-polo masculin

Joueur français de kayak-polo
Naissance en septembre 1988